Чернавка — деревня в Бутурлиновском районе Воронежской области.

Входит в состав Пузевского сельского поселения.

География

Улицы 
 ул. Калинина,
 ул. Ключевка,
 ул. Мира,
 ул. Народная,
 ул. Подлесная,
 ул. Степная.

Население

Примечания 

Населённые пункты Бутурлиновского района